Claudius steht für:
 Claudius (Name), römischer Gentilname, Vor- und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Claudius (Schriftart), eine Schriftart
 Claudius Verlag, einen deutschen Verlag
 Claudius (Vorname), männlicher Vorname
 Claudius (Automarke), französische Automarke

Siehe auch:
 Clodius
 Claudier
 Klaudijus
 Galenos